«В зоопарке — ремонт!» — советский короткометражный кукольный мультфильм, снятый на студии ТО «Экран» в 1987 году.

В мультфильме звучит песня в исполнении Софии Ротару — «Лаванда».

Сюжет 
Зоопарк закрыли на ремонт и жители города разобрали птиц и зверей по своим домам. Оставили только Жирафа. Мальчик Павлик, придя в зоопарк, увидел его и взял к себе домой. Родители Павлика не были против нового жильца, но из-за своей длинной шеи он не помещался в квартире и ему пришлось жить во дворе. Там он поначалу мешался всем соседям, но потом начал катать на своей шее ребятишек и к нему подобрели. Наступили холода, все разбежались по своим тёплым квартирам, а Жираф замерзал и грустил. Павлик решил отвести его жить в недостроенный дом. Там они встретили прораба, который был соседом Павлика с верхнего этажа. Он с помощью смекалки нашёл выход в этой ситуации. Рабочий прорубил в потолке квартиры Павлика дыру и Жираф смог просунуть в неё голову в квартиру прораба, там все вместе они собрались на чаепитие.

Съёмочная группа

Награды 
 1988 — Гран-при на МФАФ в Загребе.

Переиздания на DVD 
Мультфильм неоднократно переиздавался на DVD в сборнике мультфильмов «Раз ковбой, два ковбой…».

Литература 
 Александр Курляндский. В зоопарке ремонт

Примечания

Ссылки 

 
 
 Творческое объединение «ЭКРАН»

Мультипликационные телефильмы СССР
Короткометражные мультфильмы СССР 1987 года
Мультфильмы ТО «Экран»
Мультфильмы Натана Лернера
Кукольные мультфильмы СССР 1987 года
Мультфильмы о животных